Ле́нинский райо́н (первоначально — Ста́линский райо́н) — упразднённый ныне внутригородской район на северо-востоке Керчи, существовавший в 1938—1988 годах. Один из трёх городских районов Керчи в этот период (наряду с Кировским и Орджоникидзевским районами).

История 
Сталинский район был образован вместе с двумя остальными районами в 1938 году и назван в честь Иосифа Сталина. В 1961 году район был переименован в Ленинский в честь Владимира Ленина.

Не ранее второй половины 1950-х годов началось расширение границ города на восток и северо-восток. В границы Керчи вошли посёлок Колонка, выросший из колонии Керченского металлургического завода имени П. Л. Войкова (вместе с Ново-Карантинной слободкой, слившейся с посёлком), село Капканы. К 1968 году в составе города оказались сёла Каменка и Аджи-Мушкай, к 1977 году — село Сипягино (бывшее Еникале, переименованное в честь Н. И. Сипягина). Также в пределы Керчи были включены населённые пункты Опасное, Жуковка, Глейки, Подмаячный.

Все эти микрорайоны составили основу Ленинского района в 1960—1980-е годы. Граница между Ленинским и Кировским районами проходила в тот период по улицам Пошивальникова и Строителей, район составляли исключительно поселения, присоединённые к Керчи в послевоенные годы. Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 14 ноября 1988 года «О ликвидации районов в городе Керчь Крымской области» район был ликвидирован.

Население 

Первоначально, в 1930—1950-е годы, Сталинский район был вторым по численности населения после Кировского, однако в последующие годы Ленинский район уступал двум другим.

Структура района 
 Микрорайоны

 Аджимушкай
 Глейки
 Жуковка
 Каменка
 Капканы
 Комсомольский городок
 Красная Керчь
 Опасное
 Подмаячный
 Посёлок имени Войкова
 1-й самострой
 3-й самострой
 5-й самострой
 Сипягино

 Основные магистрали

 Ул. Войкова
 Ул. Генерала Кулакова
 Ул. Генерала Петрова
 Ул. Десантников
 Ул. Ермака
 Ул. Кирова
 Ул. Коммунаров
 Ул. Макарова
 Ул. Минина
 Ул. Розы Люксембург

Экономика и транспорт 

 Крупнейшие предприятия
 Керченский металлургический завод имени П. Л. Войкова

 Транспорт
 Автобусы: 1, 4, 4а, 11, 18, 18а, 19, 24, 27, 65
 Железная дорога: платформы 100 км, 102 км, 105 км, 108 км, станция Крым
 Морские перевозки: порт Крым и Керченская паромная переправа

Культура и отдых 
 Достопримечательности
 Аджимушкайские каменоломни
 Крепость Еникале
 Еникальский маяк и памятники павшим в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции на мысе Фонарь
 Развалины античного города Мирмекий на мысе Карантинный
 Остатки античного городища Партенион
 Остатки античного городища Порфмий
 Усыпальница Царский курган

 Учреждения
 Дворец пионеров и школьников
 Пансионат «Свет Маяка»

Примечания 

Районы Керчи
Районы, образованные в 1936 году
Районы, упразднённые в 1988 году
Районы, названные в честь Владимира Ленина
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина